Sesamum (lateinisch) steht für:

 die Pflanzenart Sesam
 die Pflanzengattung Sesamum aus der Familie der Sesamgewächse